Маршал — многозначный термин.

Название:
 Маршал — высшее воинское звание (или чин) в армиях ряда государств.
 Маршал Сейма, маршал Сената — спикеры соответственно нижней и верхней палат парламента Польши.
 Маршал — то же, что и распорядитель (маршал бала, маршал турнира).
 Маршал — сотрудник в некоторых правоохранительных органах США:
 сотрудники службы маршалов США осуществляют розыск и конвоирование обвиняемых, а также обеспечивают исполнение решений федеральных судов;
 воздушные маршалы присутствуют на борту пассажирских самолётов для предотвращения их захвата.
 «Маршал» — румынская экспериментальная противотанковая САУ.
 «Маршал» — ламповый радиоприёмник советского производства (с 1940 г.).

Фамилия:
 Маршал, Александр Витальевич (род. 1957) — российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.
 Маршал, Изабелла (1200—1240) — английская графиня и королева Германии.
 Маршал, Линдси (род. 1978) — английская актриса театра и кино.

См. также 
 Гофмаршал, обер-гофмаршал — придворные чины в Российской империи
 Маршалок
 Маршалл